Palazzo Lomellini – palazzo di Carmagnola
 Palazzo Lomellini-Dodero – palazzo di Genova
 Palazzo Lomellini-Doria Lamba – palazzo di Genova
 Palazzo Lomellini-Serra – palazzo di Genova
 Palazzo Baldassarre Lomellini – palazzo di Genova
 Palazzo Bartolomeo Lomellini – palazzo di Genova
 Palazzo Filippo Lomellini – palazzo di Genova
 Palazzo Giacomo Lomellini – palazzo di Genova
 Palazzo Nicolò Lomellini – palazzo di Genova
 Palazzo Nicolosio Lomellini – palazzo di Genova